Марбёф — французская фамилия и топоним.
 Марбёф, Шарль Луи де (1712—1786) — французский генерал-лейтенант, губернатор Корсики.
 Марбёф, Ив Александр де (1734—1799) — племянник предыдущего, архиепископ Лионский.
 Улица Марбёф — улица в Париже. 
 Марбёф — название станции парижского метро Франклин Д. Рузвельт на одноименной улице  с 1900 по 1946 год.